

Мер'є () — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Мер'є () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Мер'є — громада в кантоні Фрібур